Le tournoi de Zagreb est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2011, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 Ivan Dodig (alors  mondial à l'ATP), remporte son  à domicile face à Michael Berrer.
 En double, Dick Norman et Horia Tecău remportent le titre face à la paire espagnole Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit de leur  (et dernier) et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Zagreb
2011 en Croatie
Tennis en janvier 2011